Johannes Motschmann ist der Name folgender Personen:

* Johannes Motschmann (Komponist), (* 1978), deutscher Komponist 
 Johannes Motschmann (Leichtathlet), (* 1994), deutscher Leichtathlet